Гло́рия Гара́юа (; 18 октября 1978, Бронкс, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американская , педагог по актёрскому мастерству и кастинг-директор.

Биография и карьера 
Глория Гараюа родилась и выросла в секции Бронкса . У Гараюа пуэрто-риканские корни, а её родители родом из Понсе, Пуэрто-Рико. Она училась в Начальной школе Св. Николая Толтинского и Средней школе Св. Екатерины в Бронксе.

Гараюа с отличием окончила Лонг-Айлендский университет, получив степень бакалавра по актёрскому мастерству. Её исполнение Ариэль в «Буре» принесло ей номинацию на Премию им. Айрин Райан.

Гараюа дебютировала в кино в 2005 году в фильме «Аферисты: Дик и Джейн развлекаются», а теперь часто появляется как гостевая актриса в таких телесериалах, как «Клиент всегда мёртв», «Дурман» и «Щит». После того, как она сыграла роль в «Анатомии страсти», Гараюа сыграла роли второго плана в других популярных телешоу, в том числе в «Городе хищниц» и «Как избежать наказания за убийство».

Избранная фильмография

Примечания 

Выпускники университета Лонг-Айленда
Киноактрисы США